Алан Форд, италијански стрип
 Алан Форд (стрип јунак)
 Алан Форд (глумац), енглески глумац